Gasthuishof (Venlo), boerderij in Venlo
 Gasthuishof (Doesburg), hofje in Doesburg
 Sint Elisabeth Gasthuishof, hofje in Leiden